El término The Stepford Wives puede referirse, en esta enciclopedia:

a The Stepford Wives, una novela de Ira Levin;
a The Stepford Wives, una película estadounidense de 1975 basada en la novela;
a The Stepford Wives, de 2004, nueva versión de la película de 1975.